

Persone 
 Clemente (m. 16) – schiavo romano, spacciatosi per Agrippa Postumo dopo l'ascesa al trono imperiale di Tiberio
 Tito Flavio Clemente (...–95) – politico romano
 Clemente Alessandrino – teologo, filosofo, apologeta e scrittore cristiano del II secolo
 Clemente di Ocrida (840 – 916) –  vescovo bulgaro, venerato come santo
 Clemente (1110 – dopo il 1164) – scrittore e teologo russo, vescovo metropolita di Kiev dal 1147 al 1155

 Fernando Clemente (1917-1998) – architetto e urbanista italiano
 Ferdinando Clemente di San Luca (1925-2004) – politico italiano
 Javier Clemente (1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Louie Clemente (1965) – batterista statunitense
 Manuel José Macário do Nascimento Clemente (1948) – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Pasquale Clemente (1848-1925) – politico e agronomo italiano
 Pasquale Clemente (1894-1982) – politico e notaio italiano
 Pasquale Clemente (1965) – giornalista italiano
 Roberto Clemente (1934-1972) – giocatore di baseball portoricano

 Don Clemente – pseudonimo di Clemens Wilmenrod, cuoco e attore tedesco

 Alessio Di Clemente (1967) – attore italiano
 Paolo Di Clemente (1971) – fumettista italiano

Altro 
 Clemente – nome proprio di persona maschile italiano

Pagine correlate 
 Papa Clemente